Zvonimir Tonković (glazbenik)
Zvonimir Tonković (general)